

Geografia

Stany Zjednoczone 
Miejscowości
 Providence – miasto, stolica stanu Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Providence – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Marengo
 Providence – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Webster
 Providence – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Providence – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
Gminy
 Providence (ang. Providence Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Providence (ang. Providence Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Providence (ang. Providence Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Providence (ang. Providence Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Providence (ang. Providence Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pasquotank
 Providence (ang. Providence Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 Providence (ang. Providence Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 Providence (ang. Providence Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Providence (ang. Providence Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Pozostałe
 Providence (ang. Providence County) – hrabstwo w stanie Rhode Island
 Providence – rzeka w stanie Rhode Island

Inne państwa 
 Providence (Providencia, Old Providence) – wyspa w Kolumbii
 Providence – miejscowość w Gujanie, w prowincji Demerara-Mahaica
 Providence – atol w Republice Seszeli, w archipelagu Wysp Zewnętrznych

Kultura 
 Providence – amerykański serial telewizyjny
 Providence – utwór King Crimson, czwarty z kolei na płycie z 1974 roku – Red
 Providence – amerykańska seria komiksowa
 Providence – minialbum amerykańskiej grupy Immolation

Zobacz też 
 New Providence